Mount Buller kan syfta på följande:

 Mount Buller, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Buller, Victoria (berg), ett berg i Australien
 Mount Buller, Victoria (ort), en ort i Australien